Абакаров — фамилия, происходящая от мусульманского имени Абакар. Известные носители:
 Абакаров, Абакар Ибрагимович (1926—1989) — генерал-лейтенант юстиции.
 Абакаров, Абубакр Исламбекович (род. 1999) — российский и азербайджанский борец вольного стиля.
 Абакаров, Абдулмуталим Гамзатович (род. 1973) — российский тренер по боксу и спортивный функционер.
 Абакаров, Асхаб Тинамагомедович (1945—1985) — советский режиссёр, актёр, художник.
 Абакаров, Ахмед-хан (1931—1991) — даргинский писатель и драматург.
 Абакаров, Гасайни Абакарович (1905—1975) — генерал-майор МВД.
 Абакаров, Зелимхан Арсенович (род. 1993) — российский борец вольного стиля.
 Абакаров, Кади Абакарович (1913—1948) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Абакаров, Рабадан Гасанович (1917—1997) — цирковой артист, канатоходец, Народный артист РСФСР.
 Абакаров, Сайпула Магомедович (1935—2014) — Герой Социалистического Труда.